

Codici 
 OHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ocrida-San Paolo Apostolo, Ocrida, Repubblica di Macedonia

Altro 
 OHD – abbreviazione aeronautica di Overhead – Al di sopra